Schuricht ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schuricht (1880–1967), deutscher Dirigent
 Carl Friedrich Schuricht (1809–1864), deutscher Orgelbauer in Danzig, siehe Schuricht (Orgelbauer)
 Carl Gotthilf Julius Schuricht (1832–1890), deutscher Orgelbauer in Danzig, siehe Schuricht (Orgelbauer)
 Christian Friedrich Schuricht (1753–1832), deutscher Architekt des Klassizismus, Oberlandbaumeister, Gartengestalter, Kupferstecher und Zeichner
 Friedhelm Schuricht (1931–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Schuricht (* 1933), deutscher Kantor und Orgelbauer
 Matthias Schuricht (1640/50–1697), deutscher Orgelbauer in Sachsen und Brandenburg, siehe Matthias Schurig
 Walter Schuricht (1878–1925), deutscher Ingenieur und Automobilfabrikant
 Werner Schuricht (* 1936), deutscher Pomologe

Schuricht ist der Name folgender Unternehmen:

 Automobilwerk Walter Schuricht, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Distrelec Schuricht GmbH, Elektronik-Händler
 Schuricht (Orgelbauer), Orgelbaufirma in Danzig, um 1832–um 1923

Siehe auch:

 Schurig
 Schurich